Stati Uniti d'America
 Waynesburg – villaggio della Contea di Stark, Ohio
 Waynesburg – borough della Contea di Greene, Pennsylvania